Пежо () — один из основных французских производителей автомобилей.

Персоналии 
 Пежо, Арман (1849—1915) — французский промышленник.
 Пежо, Жюль Андре (1893—1914) — первый французский солдат, погибший в боях Первой мировой войны.
 См. также 
 Peugeot (значения)